Tchoukovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Чуково) :
Tchoukovo, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Tchoukovo, village bulgare de l'obchtina de Momtchilgrad, situé dans l'oblast de Kardjali.